Plaats in Indonesië
 Siolip (Barumun), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Siolip (Barumun Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra